Marienkapelle Alberschwende steht für:

 Marienkapelle (Alberschwende-Fischbach), zu den Sieben Schmerzen, in Fischbach, Gemeinde Alberschwende, Vorarlberg
 eine Kapelle in Dreßlen-Vorholz, Gemeinde Alberschwende, Vorarlberg, siehe Kapellen in Dreßlen-Vorholz (Alberschwende) #Marienkapelle